Вілла́р-Сен-Панкра́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 210 км на північний схід від Марселя, 60 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 639 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1467,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Віллар-Сен-Панкрас 
 Віллар-Сен-Панкрас на сайті французького Національного інституту географії 
 Віллар-Сен-Панкрас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-Сен-Панкрас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар-Сен-Панкрас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар-Сен-Панкрас на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи